Dalovice (powiat Karlowe Wary)
 Dalovice (powiat Mladá Boleslav)
 Dalovice (stacja kolejowa)